Giovanna d'Inghilterra (1165-1199), figlia del re d'Inghilterra Enrico II e regina di Sicilia come moglie di Guglielmo II
 Giovanna d'Inghilterra (1210-1238), figlia del re d'Inghilterra Giovanni e regina di Scozia come moglie di Alessandro II
 Giovanna d'Inghilterra (1272-1307), figlia del re d'Inghilterra Edoardo I, contessa di Gloucester come moglie di Gilberto di Clare
 Giovanna d'Inghilterra (1321-1362), figlia del re d'Inghilterra Edoardo II e regina di Scozia come moglie di Davide II
 Giovanna d'Inghilterra (1335-1348), figlia del re d'Inghilterra Edoardo III, promessa sposa del futuro re di Castiglia Pietro I